Туна де Ариба има више значења:

 Туна де Ариба (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Туна де Ариба (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику